Moune ou Mounes peut désigner :

Personnes

Nom de famille 
 Georgika Moune (1999- ), judokate camerounaise ;
 Patricia Moune, créatrice de mode ;
 Souraphon Moune (1987- ), artiste plasticien français.

Prénom 
  (1957- ), cinéaste allemande ; 
  (1947- ), militant libanais du droit des personnes handicapées ;
 Moune Jamet (1948- ), photographe française ;
 Moune de Rivel (1918-2014), chanteuse, actrice, pianiste, guitariste et peintre française originaire de la Guadeloupe.

Mononyme 
 Moune, nom d'un serin de fiction

Diminutif 
 Moune (1888-1961), la violoniste Hélène Jourdan-Morhange ;

Personnages de fiction 
 Ti Moune, personnage principal de la comédie musicale jouée à Broadway

Lieux 
 Mounes-Prohencoux, commune française
 Plage de la Moune, dans le golfe de Saint-Tropez

Autres usages 
 Moune et son notaire, film français de Hubert Boulon, sorti en 1933

Homonymie de toponyme